Kiss se poate referi la: 
 Kiss FM, un post de radio național din România. Anterior sub denumirea de Radio Contact 
 Kiss FM Chișinău, un post de radio regional din Chișinău. 
 Kiss TV, un post de televiziune național de muzică deținut de ProSiebenSat.1 Media (2006-2013), apoi de SBS Broadcasting Group (2013-2014), iar acum de Antenna Group cu sediul în București. Anterior sub denumirea de Atomic TV și TV K Lumea